Японская соккер-лига 1980 Дивизион 2 — 9-й сезон высшего дивизиона Японская соккер-лига Дивизион 2.

Турнирная таблица

См. также
Чемпионат Японии по футболу 1980

Ссылки
RSSSF 

Япония
1980
Спорт в Японии в 1980 году